Breznica je općina u Hrvatskoj, u Varaždinskoj županiji.

Zemljopis

Stanovništvo 
Po posljednjem popisu stanovništva iz 2001. godine, općina Breznica imala je 2.304 stanovnika, raspoređenih u 10 naselja:

 Bisag
 Borenec
 Breznica
 Čret Bisaški
 Drašković
 Jales Breznički
 Jarek Bisaški
 Mirkovec Breznički
 Podvorec
 Tkalec

Poznate osobe 
 Antun Bauer (biskup) (* 1856. - † 1937.),  zagrebački nadbiskup, teološki i filozofski pisac. Rođen je u naselju Breznica.

Nacionalni sastav, 2001.

Uprava

Povijest

Gospodarstvo

Spomenici 
U Breznici se nalazi spomenik palim borcima NOR-a.
Spomenik je podignut 27. srpnja 1956 godine, 
a podignuo ga je savez boraca općine Novi Marof .

Obrazovanje

Kultura

Šport

Vanjske poveznice 
 Službene stranice Općine Breznica

Općine u Varaždinskoj županiji